Rosendorf peut faire référence à :
 Rosendorf, commune allemande de l'arrondissement de Saale-Orla, en Thuringe ;
 Rosendorf, nom allemand de la commune tchèque de Růžová.